

Sciences et techniques

Chimie 
 Un doublet électronique est une paire d'électrons situés sur la même orbitale atomique ou moléculaire, mais de spins opposés.
 Dans une molécule les doublets peuvent être liants (liaison covalente) ou non liants.
 Un état doublet est l'état d'un atome possédant un électron célibataire, de telle sorte que deux états quantiques soient possibles, correspondant chacun à une direction ( ou ) du spin de l'électron célibataire.

Informatique 
 Un doublet est un ensemble de 16 bits (2 octets).

Mathématiques 
 En algèbre, le terme doublet, également appelé couple, désigne un ensemble ordonné de deux éléments (un n-uplet de taille 2) et se note (a,b).
 En Théorie des catégories, un doublet est une catégorie ayant deux objets, notés par exemple 0 et 1, et seulement deux flèches non neutres, toutes de source 0 et de but 1.

Physique 
 En optique, un doublet est l'association de deux lentilles dans un instrument.
 En radioélectricité un doublet est un type d'antenne symétrique aussi appelé dipôle demi-onde.

Sciences humaines et sociales 
 En linguistique, un doublet consiste en deux mots issus d'un même étymon mais de signifiant et de signifié différents.

Culture et société 
 Dans le domaine de la mode, le doublet est un type de pourpoint souvent porté sous une armure.
 Les doublets sont un type de jeu de mots.
 Doublet est une entreprise française, qui fabrique des drapeaux et des bannières.

Patronyme 

 Édouard Doublet (1855-?), un astronome français ;
 François Doublet (1751-1795), un professeur de pathologie à la faculté de médecine de Paris ;
 Jean Doublet (vers 1528 - ?), un poète français ;
 Jean Doublet (1655-1728), un corsaire français ;
 Jean Doublet (1906-1981), un homme politique français ;
 Jules Doublet de Boisthibault (1800-1862), un avocat, historien et homme de lettres français ;
 Marie Anne Doublet (1677-1771), une salonnière française ;
 Maurice Doublet (1914-2001), un haut fonctionnaire français, préfet de la Seine, de Paris puis de la région Ile-de-France ;
 Michel Doublet (1939-2022), un homme politique français ;
 Oscar Doublet (1874-1934), un homme politique wallon ;
 Pascal Doublet, alias André Bibeur Lu (1961-), un auteur de bande dessinée, dessinateur de presse, et illustrateur français ;
 Pierre Jean Louis Ovide Doublet (1749-1824), un homme politique et écrivain français ;
 Pierre Philippe Doublet (1745-1793), un homme politique français ;
 Victor Doublet (1806-1874), un écrivain français.

Patronyme normand